Островщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Островщина — агрогородок в Полоцком районе Витебской области.
 Островщина — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Островщина — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Островщина — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Украина 
 Островщина — село в Близнюковском районе Харьковской области.